Bottiglia, contenitore in vetro.
Bottiglia di Leida, costituisce la forma più antica di condensatore. 
Bottiglia di Klein è una superficie non-orientabile di genere 2.
Bottiglia Molotov è un ordigno incendiario improvvisato.
Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori è un'opera realizzata nel 1914 dal pittore spagnolo Pablo Picasso.
Bottiglia di Van Dorn è un contenitore in materiale plastico usato nel campionamento di acqua subsuperficiale o in profondità.
Bottiglia di Nansen è stato un contenitore usato per il campionamento delle acque ad una specifica profondità.
Bottiglia di Niskin è un contenitore in materiale plastico con chiusura a distanza usato nel campionamento di acqua subsuperficiale o in profondità.